NPC est un sigle qui peut désigner :
 NP-complet, une classe des problèmes ;
 maladie de Niemann-Pick type C, une maladie orpheline de la famille des maladies lysosomales ;
 National Provincial Championship, une compétition de rugby à  XV néo-zélandaise ;
 Non-player character (en français, personnage non-joueur), dans un jeu de rôle, un personnage figurant ;
 Marchand NPC, dans le jeu Travian, ce type de marchand permet de modifier la proportion des différentes ressources d'un village, sans échanger de ressources avec un autre joueur ;
 Nauru Phosphate Corporation, une entreprise publique nauruane spécialisée dans l'extraction du phosphate ;
 Nord-Pas-de-Calais, un département français du Nord-Pas-de-Calais ;
 Nationalist People's Coalition, un parti politique philippin ;
 NPC, un même utilisé pour exprimer l'idée que les gens de gauche politique ne pensent pas de manière indépendante ;
 Non Pris en Charge, pour la sécurité sociale, une catégorie de soins médicaux.